Amay (Waals: Ama) is een plaats en gemeente in de Belgische provincie Luik. De gemeente telt ruim 14.000 inwoners.

Kernen

Deelgemeenten 

Het gehucht Rawsa, dat tot 1977 deel uitmaakte van de gemeente Ombret-Rawsa, werd in dat jaar afgestaan aan Modave. Het dorp Bodegnée, dat deel uitmaakte van Jehay-Bodegnée, werd aangehecht bij Verlaine.

Bezienswaardigheden

Demografische ontwikkeling

Demografische evolutie voor de fusie

Bron:NIS - Opm:1831 t/m 1970=volkstellingen
1842: afstand van de gehuchten Ombret en Rawsa die samen de nieuwe gemeente Ombret-Rawsa vormen

Demografische ontwikkeling van de fusiegemeente
Alle historische gegevens hebben betrekking op de huidige gemeente, inclusief deelgemeenten, zoals ontstaan na de fusie van 1 januari 1977.

Bronnen:NIS, Opm:1831 tot en met 1981=volkstellingen; 1990 en later= inwonertal op 1 januari

Politiek

Resultaten gemeenteraadsverkiezingen sinds 1976 

(*) 1976: PCB (6,19%) / 2006: MS (2,04%)De meerderheid wordt vet aangegeven. De grootste partij is in kleur.

Sport 
Voetbalclub RERC Amay is aangesloten bij de KBVB. De club speelde in de 20ste eeuw, toen nog als Club Amay Sportif, verschillende seizoenen in de nationale reeksen.

Bekende inwoners 
 Nicolas de Rochelée (1773-1822), Zuid-Nederlands edelman
 Ely Kinet (1899-1988), senator
 Freddy Terwagne (1925-1971), Belgisch politicus (PSB)
 Robert Collignon (1943), voormalig minister-president van de Waalse Regering
 Marc Melin (1965), Belgisch politicus
 Lionel Cox (schutter) (1981), medaillewinnaar Olympische Spelen 2012

Externe link 
 Website van de gemeente

Plaats in Luik (provincie)